New England,  în limba română Noua Anglie, este o regiune din nord-estul Statelor Unite ale Americii constând din următoarele state americane Connecticut, Maine, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire și Vermont.

New England 
se mai poate referi și la

 New England (Australia), regiune vag definită din statul New South Wales, Australia
 Division of New England, Divizia Noii Anglii, district electoral al Casei Reprezentanților a Australiei (în original, Australian House of Representatives, din statul New South Wales
 New England, Dakota de Nord, oraș din Statele Unite
 New England, zonă din Peterborough, Anglia
 New England (Wishbone Ash album), album muzical din 1976 al formație Wishbone Ash
 New England (New England album), album din 1978 al formației New England
 New England (formație), formație de muzică rock americană

Vezi și  

 England (dezambiguizare)
 New England Patriots, echipă profesională de fotbal american
 New England Revolution, echipă profesională de fotbal
 New England Island, insulă nelocuită în largul coastei zonei Essex, Anglia
 A New England, cântec de Billy Bragg, interpretat de Kirsty MacColl
 New England Quarter, zonă dezvoltată de curând pe coasta Anglie între orașele Brighton și Hove

England, New